Desa Kuripan Kidul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kuripan Kidul (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 109,08), Jawa Tengah, 
 Desa Kuripan Kidul (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 109,68), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar